

Новоросійка — присілок, Біловський округ, Кемеровська область
 Новоросійка — село, Табунський район, Алтайський край